Personen
 Caspar Hendrik Kuhn (1848-1926), Nederlands medicus en hoogleraar
 Hans Kuhn (1899-1988), Duits filoloog
 Harold W. Kuhn (1925), Amerikaans wiskundige
 Jakob Kuhn (1943-2019), Zwitsers voetbaltrainer
 Paul Kuhn (1928-2013), Duits zanger en jazzpianist
 Pieter Kuhn (1910-1966), Nederlands illustrator en stripauteur
 Richard Kuhn (1900-1967), Duits scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Rosina Kuhn (1940-), Zwitserse kunstenares
 Rudy Kuhn (1951), Nederlands acteur
 Steve Kuhn (1928), Amerikaans pianist en componist
 Thomas Kuhn (1922-1996), Amerikaans wetenschapper
 Walt Kuhn (1877-1949), Amerikaans kunstschilder
 Overig
Kuhn Groep, een landbouwmachineproducent